L'édition 2002 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 21 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Sébastien Grosjean remporte l'épreuve de simple, David Adams et Jared Palmer celle de double.

Lauréats 
Sébastien Grosjean remporte son  en simple en battant en finale Mikhail Youzhny.

En double, David Adams et Jared Palmer remportent le titre en battant en finale Irakli Labadze et Marat Safin ; ces derniers échouent pour la  consécutive en finale. Il s'agit de leur  et  respectif, le seul remporté ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2002
Sport en Russie en 2002
Tennis en octobre 2002